Гладък ендоплазмен ретикулум представлява частта от ендоплазмената мрежа. Състои се от множество свързани помежду си тръбички и мехурчета, по които не се откриват прикрепени рибозоми, от което носи наименованието гладка.

В гладкия ендоплазмен ретикулум се синтезират липиди и стероидни хормони. В него се обезвреждат токсични вещества, включително и лекарства. Той е депо на калциеви катиони. Добре развит гладък ендоплазмен ретикулум има в клетките на скелетните мускули, в клетките на половите жлези, в чернодробните клетки, в клетките на кората на надбъбречните жлези.

Органели